Regno Unito
 Southwick – parrocchia civile del Northamptonshire
 Southwick – località della City of Sunderland
 Southwick – città del West Sussex
 Southwick – parrocchia civile del Wiltshire
 Stati Uniti d'America
 Southwick – comune della contea di Hampden, Massachusetts